Saint-Pellerin (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Pellerin (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym